Merikanto est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronymme
Aarre Merikanto (1893-1958), compositeur et pédagogue finlandais
Oskar Merikanto (1868-1924), pianiste et compositeur finlandais
 (1950-2010), sculpteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois